Golfingia är ett släkte av stjärnmaskar som beskrevs av Edwin Ray Lankester 1885. Golfingia ingår i familjen Golfingiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Golfingia